Центон ()

 Центон — стихотворение, целиком составленное из известных предполагаемому читателю строк других стихотворений. Например:
 «Cento virgilianus» (IV век) — описание мира от его сотворения до сошествия Святого Духа; произведение древнеримской раннехристианской поэтессы Фальтонии Пробы.
 Центон — производимые древнеримскими центонариями: 1/ недорогая шерстяная материя, сукно ; 2/ большие полотнища для тушения пожаров.

 Гай Клавдий Центон  () — римский государственный деятель, консул 240 до н. э.

См. также 
 Итальянский термин ченто.

Примечания